Kalu steht für:
 Kalu (Sri Lanka), Fluss in Sri Lanka
 Kalu (Meghalaya), Fluss in Indien
 Kalu Rinpoche, Titel des tibetischen Buddhismus
 Kalu (Woreda), Verwaltungseinheit in Äthiopien

Kalu ist der Familienname folgender Personen:
 Chinyere Kalu (* 1970), nigerianische Berufspilotin
 Ikechukwu Kalu (* 1984), nigerianischer Fußballspieler
 Martin Kalu (* 2005), deutscher Basketballspieler
 Maxwell Kalu (* 1976), nigerianischer Fußballspieler
 Michael Kalu Ukpong (* 1964), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Umuahia
 Orji Uzor Kalu (* 1960), nigerianischer Politiker
 Rebecca Kalu, nigerianische Fußballspielerin
 Samuel Kalu (* 1997), nigerianischer Fußballspieler 
 Stanley Kalu, nigerianischer Drehbuchautor
 Uche Kalu (* 1986), nigerianischer Fußballspieler

Kalu ist ein Name folgender Personen:
 Kalú, Schlagzeuger der Band Xutos & Pontapés
 ein Alternativname des Pharao Menkauhor
 ein Spitzname des sambesischen Fußballspielers Kalusha Bwalya

KALU steht für:
 Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU), US-amerikanischer Hersteller von Aluminium-Halbzeugen

Siehe auch:
 Kalou

Abkürzung